Ökna kan syfta på:

 Ökna socken – socken i Småland
 Ökna landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län
Ökna församling – en tidigare församling i Växjö stift
Ökna kyrka – en kyrkobyggnad i Ökna Växjö stift
Ökna distrikt – ett distrikt i Vetlanda kommun och Jönköpings län
Ökna, Floda – ett gods i Floda socken, Katrineholms kommun
Ökna, Bogsta – en herrgård i Bogsta socken, Nyköpings kommun
Herrökna säteri (tidigare Ökna) – en herrgård i Gryts socken, Södermanland, Gnesta kommun
Naturbruksgymnasiet Öknaskolan – ett naturbruksgymnasium i Nyköpings kommun
Öknaskogen – ett naturreservat i Örebros nordvästra utkant